2008 VIVA World Cup прошёл с 7 по 13 июля 2008 года в Лапландии (в городе Елливаре в шведской исторической провинции Лаппланд). Это был второй чемпионат мира по футболу среди сборных, не являющихся членами ФИФА, в истории. Организатором турнира является футбольная федерация NF-Board, объединяющая сборные самопровозглашённых и непризнанных государств. Из-за проблем со спонсорами в турнире приняли участие 5 команд вместо планировавшихся 8, что на одну больше, чем в первом турнире. Турнир прошел по круговой системе, затем две лучшие команды встретились в финале, а команды, занявшие 3-е и 4-е места — в матче за третье место.

Обладателем кубка мира среди непризнанных команд стала сборная Падании, состоящая из профессиональных футболистов, играющих в итальянских Серии B и C. В финале северные итальянцы победили ассирийцев со счетом 2:0.

Участники 
  Лапландия
  Иракский Курдистан
  Ассирия
  Прованс
  Падания

Также выразили желание участвовать в турнире сборные:
 Гоцо
 Тибет
 Риеки
 Занзибара
 Масаи
 Западного Папуа
 Гренландии

Таблица

Календарь игр

7 июля

8 июля

9 июля

10 июля

11 июля

12 июля

13 июля

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

4 мяча 
  Стефано Саландра
  Джордан Лигаротти

3 мяча 
  Микаэль Эйра
  Халкурд Мулла Мохаммед
  Федерико Коссато

Ссылки 
 Сайт NF-Board
 Официальный сайт чемпионата

2008 год в футболе
Июль 2008 года
Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
Международные соревнования по футболу в Швеции
Спорт в Швеции в 2008 году